Glambeck steht für:

Orte:
 Glambeck (Bernitt), Ortsteil der Gemeinde Bernitt in  Mecklenburg-Vorpommern
 Glambeck (Friedrichswalde), Wohnplatz der Gemeinde Friedrichswalde in Brandenburg
 Glambeck (Löwenberger Land), Ortsteil der Gemeinde Löwenberger Land in Brandenburg
 Glambeck (Neustrelitz), Flur der Stadt Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern
 Glambeck, ehemals im Kreis Arnswalde, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Głębokie (Kalisz Pomorski)

Burgen:
 Burg auf der Insel Fehmarn, Schleswig-Holstein, siehe Burg Glambek